Angelo Jacomuzzi – scrittore, accademico e critico letterario italiano
 Carlo Jacomuzzi – ex calciatore e dirigente sportivo italiano
 Stefano Jacomuzzi – scrittore, accademico e critico letterario italiano